Сергей Черкасов:
 Черкасов, Сергей Викторович (род. 1971) — российский микробиолог, член-корреспондент РАН.
 Черкасов, Сергей Владимирович (также известен как Виктор Мюллер Феррейра) — офицер внешней разведки ГРУ, разведчик-нелегал.
 Черкасов, Сергей Михайлович (род. 1948) — советский и российский живописец и художник-иллюстратор.